Atriplectididae är en familj av nattsländor. Atriplectididae ingår i överfamiljen Leptoceroidea, ordningen nattsländor, klassen egentliga insekter, fylumet leddjur och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Atriplectididae 5 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Nattsländor
Atriplectididae